Aïn el Aouda är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Rabat-Salé-Zemmour-Zaēr, i den norra delen av landet,  km söder om huvudstaden Rabat. Aïn el Aouda ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Aïn el Aouda är platt västerut, men österut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Aïn el Aouda. Runt Aïn el Aouda är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Témara,  km nordväst om Aïn el Aouda. Trakten runt Aïn el Aouda består till största delen av jordbruksmark. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Rabat-Salé-Zemmour-Zaēr